Filipana je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Marčana, Istarska županija. 

Rodom iz Filipane je hrvatski botaničar Ivan Šugar.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 86 stanovnika te 31 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji